Xerophyllum steht für

 Xerophyllum (Pflanzengattung), eine Gattung der Liliengewächse
 Xerophyllum (Tiergattung), eine Heuschreckengattung